Mester de Parajd ist der Familienname folgender Personen:

 Gábor Mester de Parajd (* 1951), ungarisch-französischer Architekt 
 László Mester de Parajd (* 1949), ungarisch-französischer Architekt